Измери́тельный усили́тель:
Измерительный усилитель — электронное средство измерений, усилитель, применяемый при измерениях
Измерительный усилитель — тип дифференциального усилителя с двумя входными буферными усилителями, инструментальный усилитель.